Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем у мужчин на Олимпиаде 2000 года проводились с 19 по 20 сентября. Приняли участие 74 спортсмена из 66 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Заплыв 8

Заплыв 9

Заплыв 10

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал 
18 августе 2004, в 20:20 по местному времени

Ссылки 
 Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 110–120   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2000